Orari est une petite ville du sud de la région de Canterbury, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée grossièrement à mi-chemin entre la ville Ashburton vers le nord et Timaru au sud.
C’est la plus au nord des villes du secteur de «South Canterbury».

Activités 
La banlieue d’Orari consiste principalement en  de  "lifestyle blocks", des parcelles de terrains domestiques, où les familles peuvent élever des animaux, comprenant des chevaux, des moutons ou du bétail.
Autour de la ville se trouvent des terrains agricoles permettant l’élevage pastoral en particulier des moutons pour la laine et la viande, et à petite échelle la naissance de chevaux, des vergers pour la production des fruits et des amandes et, et de petites activité comportant en particulier le raffinage du miel des abeilles, l’irrigation, et toutes les activités agricoles d’une ferme.
Orari est le siège des courses de chevaux dit d’Orari, en particulier la course régionale annuelle de chevaux qui a lieu pour Noël.

Accès 
La route State Highway 1/S H 1 et la ligne de chemin de fer de la  passent à travers le coin est de la ville d’Orari et fournissent un accès facile pour les voyageurs vers la région de McKenzie, du Lac Tekapo, et au Mt Cook.

Climat 
Le climat est généralement chaud et sec avec des étés typiquement entre   mais peuvent être affectés par de violents vents de NW excédant les , avec des hivers froids et secs, marqués par de petites chutes de neige et un grand nombre de gelées nocturnes.
Au niveau de la ville d’Orari, les pluies représentent moins de  () pour les deux années 2014 et 2105.

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Ville en Nouvelle-Zélande
Région de Canterbury
District de Timaru